Капитализм — многозначный термин.
Капитализм (фр. capital — главное имущество или сумма) — общественно-экономическая формация, основывающаяся на частной собственности класса буржуазии на средства производства и эксплуатации капиталом наёмных рабочих, лишённых средств производства и вынужденных продавать свою рабочую силу; сменяет феодализм и является последней в истории человечества антагонистической общественно-экономической формацией.

См. также 
 Капитал